Andrzej Zakrzewski (1935–2021) – reżyser filmowy
 Andrzej Zakrzewski (1941–2000) – polski historyk, polityk, dziennikarz, publicysta, minister kultury i dziedzictwa narodowego
 Andrzej Zakrzewski (ur. 1942) – polski historyk, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny i prorektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie; 
 Andrzej Zakrzewski (1942–2017) – redaktor Polskiego Radia
 Andrzej Zakrzewski (1950–1996) – polityk, poseł 
 Andrzej Zakrzewski (ur. 1955) – historyk prawa, profesor nauk prawnych, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego